Honour steht für:
 Honour, Begriff aus dem anglonormannischen Lehnswesen

Honour ist der Familienname folgender Personen:
 Hugh Honour (1927–2016), britischer Kunsthistoriker
 Janet Honour (* 1950), britische Hochspringerin, Hürdenläuferin und Fünfkämpferin

Siehe auch:
 Honor